Horvátország
Gornjaki falu Hrašćina községben, Krapina-Zagorje megyében
Gornjaki falu Preseka községben, Zágráb megyében